Ludwik II Niemiecki (804-876) – król wschodnich Franków 843-876
 Ludwik II (825-875) – król Włoch 844-875, cesarz rzymski 855-875
 Ludwik II Jąkała (846-879) – król zachodnich Franków 877-879
 Ludwik II Żelazny (1128-1172) – landgraf Turyngii 1140-1172
 Ludwik II (1137-1181) – hrabia Wirtembergii 1158-1181
Ludwik II Bawarski zwany Srogim (1229-1294) – książę Górnej Bawarii oraz hrabia Palatynatu
 Ludwik II (1304-1346) – hrabia Nevers 1322-1346 i Rethel 1328-1346
 Ludwik II (1330-1384) – hrabia Flandrii 1346-1384
 Ludwik II Dobry (1337-1410) – książę Burbonii 1356-1410
 Ludwik II (1377-1417) – książę Andegawenii, hrabia Maine i Prowansji 1384-1417
 Ludwik II brzeski (1380/85-1436) – książę brzeski 1399-1436 i legnicki 1419-1436
 Ludwik II Szczery (1438-1471) – landgraf Dolnej Hesji 1458-1471
 Ludwik II (1439-1457) – hrabia Wirtembergii-Urach 1453-1457
 Ludwik II de Burbon-Montpensier (1483-1501) – delfin Owernii i hrabia Montpensier 1496-1501
Ludwik Wittelsbach (1502-1532) – palatyn i książę Palatynatu–Zweibrücken
 Ludwik II Jagiellończyk (1506-1526) – król Czech i Węgier 1516-1526
 Ludwik II Burbon (książę Vendôme) (1612-1669) – książę Vendôme 1565-1669
 Ludwik II Burbon-Condé, zwany Kondeuszem Wielkim (1621-1686) – marszałek Francji, książę Condé 1646-1686
 Ludwik II (1777-1848) – wielki książę Hesji-Darmstadt 1830-1848
 Ludwik II (1799-1883) – król Etrurii 1803-1807; książę Parmy jako Karol II
 Ludwik II, właśc. Napoleon Ludwik Bonaparte (1804-1831) – król Holandii 1810
 Ludwik II (1824-1858) – wielki książę Badenii 1852-1856 
 Ludwik II Wittelsbach (1845-1886) – król Bawarii 1864-1886
 Ludwik II Grimaldi (1870-1949) – książę Monako 1922-1949

de:Liste von Herrschern namens Ludwig#Ludwig II.